Режомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Режомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер